Sasi kan syfta på:

Geografi

Finland 
1 Sasi (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen,

Indonesien 
2 Kelurahan Sasi, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Italien 
3 Sasi (ort), Sicilien, Trapani, 

Robotskapade Finlandförgreningar
Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar